MESSENGER - onbemande ruimtevlucht van NASA naar Mercurius.
 Messenger-RNA -  RNA dat informatie van het DNA overbrengt naar de ribosomen.
 Instant messaging - chatprogramma
 Messenger (blad) - tijdschrift van de Christian Fellowship Ministries
 Facebook Messenger - chatprogramma van Facebook
 BlackBerry Messenger (BBM) - chatprogramma van Blackberry

Film en televisie 
 Mohammad, Messenger of God, een film uit 1977.
 The Messenger: The Story of Joan of Arc, een film uit 1999
 The Messenger (1918) - film met Oliver Hardy
 The Messenger (1937) - film van Raymond Rouleau
 The Messenger (1986) - film
 The Messenger (2008) - film met Çağan Irmak
 The Messenger (2009) - film van Oren Moverman
 The Messenger (2015) - film van David Blair 
 The Messengers - film uit 2007.

Muziek 
 Messenger Records - platenlabel
 The Messengers (producers) - songwriter en productieduo.
 Sam Messenger - Brits musicus
 Messenger (album) - album van Edwin McCain.
 Messengers (album) - album van August Burns Red.
 The Messenger (Casey Jones) - album van Casey Jones
 The Messenger (band) - Amerikaanse band.
 The Messenger (Daniel Lanois) - lied van Daniel Lanois.
 The Messenger (Heim & Jones) - muziekgroep uit Kroatië
 The Messengers (Surinaamse gospel) - gospelgroep.
 The Messenger (Kurt Elling) - album van Kurt Elling
 The Messenger (Matt Joe Gow and the Dead Leaves)